Aleksandr Konstantinovič Frolov – politico sovietico e russo
Aleksandr Frolov – hockeista su ghiaccio russo
Il'ja Frolov – pentatleta russo
Serhij Frolov – nuotatore ucraino
Vladislav Frolov – velocista russo